Příjmení Bouček, přechýleně Boučková, nosí více různých osobností:

 Bedřich Bouček (1904–1975), český geolog, paleontolog a pedagog
 Bohumil Bouček (1850–1926), český lékař a zakladatel poděbradských lázní
 František Bouček (1810–1882), český lékař
 Jaroslav Bouček – více různých osob (rozcestník)
 Josef Bouček (1932–1995), český dramatik a scenárista
 Ladislav Bouček (1915–20??), český fotbalista
 Libor Bouček (* 1980), český moderátor
 Rudolf Bouček (1886–1965), český loutkář
 Tereza Boučková (* 1957), česká spisovatelka, publicistka a scenáristka
 Václav Bouček (1869–1940), český advokát a politik
 Václav Bouček (politik KSČ) (1903–?), český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Vladislav Bouček (1860–19??), český obchodník a farmář žijící v Austrálii a Jižní Africe

Česká příjmení